Szent Sebestyén-templom (Székesfehérvár)
Szent Sebestyén vértanú temploma (Eger)
Szent Sebestyén-bazilika (Acireale)
Szent Sebestyén-székesegyház (Magdeburg)
Szent Sebestyén-székesegyház (Récse)